Евгений Юганов:
 Юганов, Евгений Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Юганов, Евгений Михайлович (1923—1989) — доктор медицинских наук.